Bobby Schagen, een Nederlandse handballer
 Schagen (plaats), een plaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Schagen (gemeente), een Nederlandse gemeente waarvan Schagen de belangrijkste plaats is
 Slot Schagen, een kasteel in Schagen